Příjmení Fajt nosí více významných osobností:

 Jiří Fajt (* 1960) – český historik umění
 Karel Fajt (1922-19??) – český herec, působil v Divadle Julia Fučíka a později v Divadle bratří Mrštíků (do r. 1980).
 Pavel Fajt (* 1957) – moravský avantgardní hudebník
 Václav Fajt (* 1952) – český malíř, grafik a rytec

Podobné příjmení 
 Fait

Externí odkazy